Teufelsloch steht für geomorphologisch auffällige Naturbildungen:

Erdfälle:
 Teufelsloch (Doline), Erdfall im Südschwarzwald bei Rheinfelden, Baden-Württemberg
 Teufelsloch (Teufelsbäder), Erdfall mit Karstquelle im Harz bei Osterode am Harz, Niedersachsen  

Höhlen und Höhleneingänge: 
 Teufelsloch (Sengsengebirge), Höhle im Sengsengebirge bei Windischgarsten in Oberösterreich
 Teufelsloch (Teufelsmauer), Höhle an der Teufelsmauer in Sachsen-Anhalt
 Teufelsloch, bis 1922 Name des Portals der Teufelshöhle bei Pottenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Teufelsloch, bis 1905 Name des Eingangsschachts der Teufelshöhle (bei Steinau), Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Schluchten:
 Teufelsloch, oberer Talname am Albtrauf des Teufelsklingenbachs, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Pliensbachs (zum Butzbach, zur Fils) bis Bad Boll, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Teufelsloch (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet und Geotop bei Oberwaiz, Gemeinde Eckersdorf, Bayern

Sonstiges:
 Teufelsloch, Felsformation zwischen Altenahr und Altenburg in der Ortsgemeinde Altenahr, Rheinland-Pfalz
Teufelsloch, Tunnel unterhalb der Teufelsbrücke in Flensburg, Schleswig-Holstein; siehe  Bismarckstraße (Flensburg)#Teufelsbrücke
 Teufelsloch (Lattengebirge), natürliches Felsentor im Lattengebirge bei Berchtesgaden, Bayern
 Teufelsloch, künstliche Aushöhlung in Leithakalk bei Stotzing, Ostösterreich
 Teufelsloch, künstlicher unterirdischer Flusslauf Průrva Ploučnice in Böhmen, Tschechien
 Teufelsloch und Almosenwiese bei Steinau an der Straße, Naturschutzgebiet bei Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Teufelslochgraben
 Teufelslöcher
 Das Teufelsloch, Roman von Wolfgang Hohlbein (1990, Heyne, ISBN 3-453-21221-5)